Chabannes steht für:

 Chabannes (Saint-Pierre), ehemalige Gemeinde im Département Creuse, heute Teil von Saint-Pierre-de-Fursac
 Chabannes (Saint-Sulpice), ehemalige Gemeinde im Département Creuse, heute Teil von Saint-Sulpice-le-Dunois
 Chabannes (Adelsgeschlecht), ein Adelsgeschlecht aus dem Limousin

Chabannes ist der Familienname folgender Personen:

 Ademar von Chabannes (989–1034), Mönch und Chronist
 Antoine de Chabannes (1408–1488), französischer Adliger und Militär, Großmeister von Frankreich
 Augustin de Chabannes (1769–1844), französische Zisterzienserin, Trappistin, Priorin, Äbtissin und Klostergründerin
 Charles de Chabannes († 1552), französischer Adliger und Militär, Gouverneur von Lyon
 Jacques Chabannes (1900–1994), französischer Fernsehregisseur und -produzent
 Jacques I. de Chabannes († 1453), französischer Adliger und Militär, Großmeister von Frankreich 
 Jacques II. de Chabannes († 1525), französischer Adliger und Militär, Großmeister von Frankreich, Marschall von Frankreich